Ел Папалотито има више значења:

 Ел Папалотито (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалотито (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику